Coppa Libertadores 2017 – edizione della competizione di beach soccer
 Coppa Libertadores 2017 – edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Libertadores 2017 – edizione della competizione di calcio femminile
 Coppa Libertadores 2017 – edizione della competizione di calcio a 5 femminile
 Coppa Libertadores 2017 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile